NGC 7072 (другие обозначения — PGC 66874, ESO 287-31, MCG -7-44-18, IRAS21273-4322) — галактика в созвездии Журавль.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Спиральные галактики
7072
Журавль (созвездие)